Xavier Benguerel i Godó (Barcelona, 1931-2017), compositor, fill de Xavier Benguerel i Llobet
 Xavier Benguerel i Llobet (Barcelona 1905-1990), escriptor català, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes